Guillaumat je priimek več oseb:
 Marie-Louis-Adolphe Guillaumat, francoski general
 Pierre Guillaumat, francoski politik